Az Úrvalsdeild 1960-as szezonja volt a bajnokság negyvenkilencedik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub hatodik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1960

1960
Izland 1